Putnam County (Florida)
Putnam County (Georgia)
Putnam County (Illinois)
Putnam County (Indiana)
Putnam County (Missouri)
Putnam County (New York)
Putnam County (Ohio)
Putnam County (Tennessee)
Putnam County (West Virginia)